Nieto Marcos ist der Name von

 Asier Nieto Marcos (* 1997), spanischer Handballspieler
 Gorka Nieto Marcos (* 2002), spanischer Handballspieler